El acrónimo SCT puede referirse:

 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México;
 al síndrome del choque tóxico, un trastorno poco frecuente provocado por una toxina bacteriana;
 a la abreviación del término inglés Sluggish Cognitive Tempo para el término tiempo cognitivo lento, que describe un grupo homogéneo dentro de la clasificación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un trastorno del comportamiento.